Мартин Хар (; род. 2 мая 1952, Зволле) — нидерландский футболист и футбольный тренер.

Карьера 
Хар играл за «Гоу Эхед Иглз» (1971—1977), «Харлем» (1977—1983), АЗ (1983—1986), снова «Харлем» (1986—1988), «Спарта Роттердам» (1988—1989) и «Вагенинген» (1989). Пика карьеры Хар достиг в «Харлеме». В начале 80-х Хар был одним из ключевых игроков команды, которая тогда выступала в высшей лиге. В 1982 году он был первым лауреатом голландской Золотой бутсы. Он был в составе «Харлема», когда команда впервые приняла участие в Кубке УЕФА 1982/83. Хар участвовал в матче против московского «Спартака», во время которого произошла трагедия в «Лужниках». Московская команда выбила «Харлем» из турнира с общим счётом 5:1.

После окончания карьеры Хар работал в структуре АЗ. В сезоне 2008/09 он был помощником тренера Луи ван Гала, тогда клуб стал чемпионом Нидерландов. После того как ван Гал покинул АЗ и возглавил «Баварию», Хар остался на должности и в сезоне 2009/10 при новом тренере Рональде Кумане. Также он недолго был временным тренером после того, как Куман был уволен в декабре 2009 года. В 2015 году он возглавил молодёжный состав АЗ.

Примечания

Ссылки 
  Profile

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Гоу Эхед Иглз»
Игроки ФК «Де Графсхап»
Игроки ФК «Харлем»
Игроки ФК АЗ
Игроки ФК «Спарта» Роттердам
Игроки ФК «Вагенинген»
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК АЗ